Het ATP-toernooi van Bangkok 2008 (met de officiële naam PTT Thailand Open 2008) werd van 22 tot en met 28 september gespeeld.
Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok